Васадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Васадзе, Акакий Алексеевич (1899—1978) — советский грузинский актёр, театральный режиссёр, педагог.
 Васадзе, Натела Шалвовна (род. 1930) — советский и грузинский педагог, действительный член Академии педагогических наук СССР
 Васадзе, Тариэл Шакрович (род. 1947) — украинский политик и предприниматель, народный депутат Верховной Рады.
 Васадзе, Хурие Османовна (1926—1984) — Герой Социалистического Труда.